EID est un sigle qui peut désigner :
 Entente interdépartementale de démoustication, un établissement public chargé de la lutte contre les moustiques ;
 EID, une entreprise de communications de défense.

eID est une abréviation qui peut désigner :
 Carte d'identité électronique (de Electronic identification).
 ''étude d'impacts détaillés (en société de service informatique).

'Eid :
eid est aussi l'une des transcriptions possibles pour le mot arabe aïd (fêtes).
 Eid, commune en Norvège